Montignac pode se referir a:

 Montignac (Dordonha)
 Montignac (Gironde)
 Montignac (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos